Glinna – wieś w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Stare Czarnowo
 Glinna – część wsi Kieleńska Huta, położona w woj. pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Szemud
 Glinna – potok, dopływ Krzyżówki
 Glinna – nieczynny przystanek kolejowy w Glinnej
 Glinna – wieś  w rejonie pustomyckim należącym do obwodu lwowskiego na Ukrainie

 Zobacz też
 Glinna Góra, Glinna Wielka, Glinna Wąska
 Glinno, Glina